Антуан де Кон (; род. 1 декабря, 1953, Париж, Франция) — французский актер, режиссёр и сценарист театра, кино и телевидения. Отец актрисы Эммы де Кон.

Биография 
Антуан де Кон родился 1 декабря 1953 года в семье тележурналиста и репортера Жоржа де Кона и дикторши телевидения Жаклин Жубер. Начал свою карьеру в конце 1970-х годов как создатель и ведущий телевизионной программы «Хор» (). Под псевдонимом Поль Персавон писал тексты для мультсериалов телеканала «Antenne 2», среди которых «Кобра» () и «Космический Шериф Гаван» () (известный во Франции как X-Or). На телевидении Антуан де Кон был ведущим культовой программы «Дети рок-н-ролла», а затем еженедельной программы «Рапидо». Затем несколько лет он работал в команде канала Canal+, ведя с Филиппом Жильдасом ежедневную программу «Нигде в другом месте» ().

Как актер де Кон дебютировал, сыграв роль Ника в телевизионном фильме Canal+ «Рок» (). В большом кино он дебютировал небольшими ролями в комедиях «Раскаяние» () Тони Маршалл и «Два папы и мама» () Смаина и Жан-Марка Лонгваля. Большие роли сыграл в фильмах Жан-Жака Зильбермана «Мужчина как женщина» () и в фильме Клода Шаброля в «Среди лжи» ().

В 2000 году Антуан де Кон дебютировал как режиссёр фильмом «Укусы рассвета» (). В 2003 году он поставил фильм, посвященный загадочной смерти Наполеона, «Месье Н.». ().

Антуан де Кон неоднократно (в 1996—1999, 2008, 2009 и в 2011—2013 годах) был ведущим ежегодных церемоний вручения французской национальной кинопремии «Сезар».

Примечания

Ссылки